Муго́н, Муґон () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 350 км на південний захід від Парижа, 60 км на південний захід від Пуатьє, 14 км на схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2017 року Мугон і Ториньє було об'єднано в новий муніципалітет Мугон-Ториньє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 766 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2051,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Мугон на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт муніципалітету Мугон
 [ Розташування муніципалітету Мугон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Де-Севр